Дмитрий Лавров: Лавров, Дмитрий Дмитриевич (1947—2018) — советский и российский деятель культуры, режиссёр, театральный педагог.
 Лавров, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист.